El Coto steht für:

 El Coto (Gijón), Stadtteil von Gijón, Spanien
 El Coto (Somiedo), Parroquia in Somiedo, Spanien
 El Coto (Querétaro), Ort in Querétaro, Mexiko